Hohlziegel kann folgende Bedeutungen haben:
 ein Mauerziegel mit Hohlräumen, siehe Lochziegel
 ein Dachziegel mit ausgeprägter Wölbung, siehe Hohlpfanne

Siehe auch: